ODY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Oudomxay (Laos)